Life in a Tin Can () — одиннадцатый студийный альбом британской группы Bee Gees, вышедший в январе 1973 года. Контракт с продюсером Робертом Стигвудом закончился, и музыканты уехали на запись пластинки в Лос-Анджелес. По звучанию альбом получился неоднозначным, получил в Америке крайне негативные отзывы и продавался сравнительно плохо, однако, несмотря на это, журнал Record World признал его лучшим альбомом года. Это также первый релиз группы, изданный в США при поддержке лейбла RSO Records.

Заглавная композиция «Saw a New Morning» содержит некоторые мелодические идеи, которые позже будут реализованы в песне под названием «Edge of the Universe». В целом пластинка вышла довольно мрачной, что, возможно, отражает тогдашнее душевное состояние музыкантов.

Наибольшего успеха удалось достичь в итальянском чарте — десятое место, общий мировой тираж Life in a Tin Can составил 175 тысяч экземпляров. Песня «Saw a New Morning», выпущенная отдельным синглом, поднялась до первого места в хит-параде Гонконга.

Список композиций

Участники записи 
Приведены по сведениям базы данных Discogs.

Bee Gees
 Барри Гибб — ведущий и бэк-вокал, ритм-гитара
 Робин Гибб — ведущий и бэк-вокал
 Морис Гибб — бэк-вокал, бас-гитара (за исключением треков A1 и B1), соло- и ритм-гитары, пианино, клавишные

Приглашённые музыканты
  — соло-гитара
  — гавайская гитара (песни A3 и B3)
  — губная гармоника (песни A3 и B2)
  — современная флейта (песня A4)
 Рик Греч — скрипка и бас-гитара (песня B1)
  — пианино (песня B3)
 Джим Келтнер — ударные
  — оркестровая аранжировка

Технический персонал
 Bee Gees — музыкальный продюсер
  — звукорежиссёр
 Чак Лири — звукорежиссёр
  — 
 Джон Юсси — дизайн конверта
 Дэвид Ларкхэм — дизайн коллажа
  — фотография задней стороны обложки
  — фотография группы

Позиции в хит-парадах 
Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Литература 
Профильная:
 

Общая:
 

Альбомы Bee Gees
Альбомы RSO Records
Альбомы, спродюсированные Барри Гиббом